31-й чемпионат России по софтболу проходил с 23 апреля по 12 августа 2022 года с участием 7 женских команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла команда «РусСтар» (Москва).

Система проведения чемпионата 
7 команд провели трёхкруговой турнир по туровой системе, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. За победу присуждается 2 очка, за поражение — 1.

Результаты 

Места проведения туров:
 1. 23—30 апреля — Москва;
 2. 10—17 июня — Тучково (Рузский район, Московская область);
 3. 4—12 августа — Тучково (Рузский район, Московская область).

Призёры 
 «РусСтар» (Москва).

 «Карусель» (Тучково).

 «Московия» (Москва).

Ссылки 
 Федерация софтбола России.
 Сайт СК «Карусель».

Чемпионаты России по софтболу
Чемпионаты России в 2022 году